Гончаре́нко — поширене українське прізвище, утворене за професійною ознакою — походить від назви фаху гончар.

Відомі носії 

 Гончаренко Аверкій Матвійович — український військовик, командир українських частин у бою під Крутами, полковник Армії УНР.
 Гончаренко Андрій Григорович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончаренко Агапій Онуфрійович — український та американський священик, правозахисник, громадський діяч.
 Гончаренко Богдан Анатолійович (1991—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончаренко Валерій Васильович (1942-2000) — український поет.
 Гончаренко Василь Володимирович (1972—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончаренко Віктор Анатолійович — український хокеїст, нападник. Гравець національної збірної.
 Гончаренко Віктор Вікторович — український композитор, член Національної спілки композиторів України (1988).
 Гончаренко Віктор Григорович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Гончаренко Віктор Михайлович — білоруський футбольний тренер.
 Гончаренко Владислав Васильович.
 Гончаренко Владислав Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Гончаренко Владлен Гнатович — юрист, педагог, професор, академік Національної академії правових наук України.
 Гончаренко Гнат Тихонович — бандурист.
 Гончаренко Дмитро Валерійович (1986—2014) — громадський діяч, волонтер, учасник Революції Гідності. Герой України.
 Гончаренко Дмитро Володимирович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончаренко Едуард Максимович — український звукорежисер Одеської кіностудії.
 Гончаренко Євген Геннадійович (*1984) — український футболіст. півзахисник.
 Гончаренко Іван Іванович (1908—1989) — український радянський поет.
 Гончаренко Іван Іванович (1911—1993) — український майстер художньої кераміки.
 Гончаренко Іван Григорович (1920—1945) — радянський офіцер, гвардії лейтенант, танкіст, учасник німецько-радянської війни.
 Гончаренко Ігор Андрійович (1994—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончаренко Ігор Миколайович — полковник медичної служби Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.
 Гончарова Клавдія Григорівна (уродж. Гончаренко 1894 -1960) — радянська театральна актриса, народна артистка РРФСР.
 Гончаренко Макар Михайлович — український футболіст.
 Гончаренко Марина Анатоліївна — український хоровий диригент, співачка, народна артистка України.
 Гончаренко Микола Гаврилович (1912—1997) — доктор історичних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки.
 Гончаренко Микола Купріянович — Герой Радянського Союзу
 Гончаренко Михайло Андрійович (1991—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончаренко Ніна Іванівна — українська співачка (мецо-сопрано), народна артистка України.
 Гончаренко Олег Георгійович — перший радянський чемпіон світу в класичному ковзанярському багатоборстві, чемпіон Європи, призер олімпійських ігор.
 Гончаренко Олег Миколайович — український поет.
 Гончаренко Олег Мойсейович — український військовик.
 Гончаренко Олексій Геннадійович — український телеведучий, продюсер, актор.
 Гончаренко Олексій Олексійович — одеській політик, заступник голови Одеської обласної ради.
 Гончаренко Павло Євгенович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончаренко Петро Федорович — бандурист, конструктор та майстер бандур.
 Гончаренко Роман Олександрович — кінорежисер.
 Гончаренко Семен Устимович — український педагог.
 Гончаренко Сергій Валерійович (1991—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончаренко Сергій Григорович — колишній український футболіст, півзахисник.
 Гончаренко Сергій Миколайович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончаренко Станіслав Олександрович — один з найтитулованіших українських футзальних тренерів.
 Гончаренко Станіслав Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончаренко Юрій Борисович — український живописець.

Див. також 
 Гончаренко — псевдонім підполковника Армії УНР Леоніда Ступницького
 Гончар
 Гончарук

Примітки